Первый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами среди женщин был зафиксирован ИААФ в 1974 году.

Первый документально зафиксированный забег на эту дистанцию состоялся в 1971 году, в официальные соревнования эта дисциплина была включена в 1974 году.

К 21 июня 2009 года ИААФ ратифицировала 16 мировых рекордов в этой дисциплине.

Рекорды

Примечания

Ссылки
400 Metres Hurdles All Time List from the IAAF

Бег с барьерами
Бег 00400 ж